Ansamblul castelului Apor din Turia este un ansamblu de monumente istorice aflat pe teritoriul satului Turia; comuna Turia.

Ansamblul este format din următoarele monumente:
 Castelul Apor ()
 Grânar ()

Construcția care, în forma sa inițială, datează din anul 1629 a aparținut familiei nobiliare Apor, din care cei mai notabili sunt István Apor (??-1706) și Péter Apor (1676-1752).

Note

Galerie

Monumente istorice din județul Covasna